Foul bezeichnet:

 im Sport eine Regelwidrigkeit, siehe Foul
 insbesondere im Basketball, siehe Foul (Basketball)
 beim Baseball einen Foul Ball, siehe Baseballregeln #Fair Ball, Foul Ball oder Dead Ball 
 Foul Medammas, ein Gericht der arabischen Küche, siehe Ful (Gericht)

Siehe auch:
 Faul
 Fouling
 Ful